Lipps peut faire référence à:
 
 
 Lipps Inc

Lipps est le nom de famille de :
 
 
 
 Theodor Lipps

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie